Николай Николаевич Рюмин (5 сентября 1908, Москва — 17 ноября 1942, Омск) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1931). Заслуженный мастер спорта СССР (1940).

Трёхкратный чемпион Москвы (1931, 1933/34, 1935).

Биография 
Шахматная деятельность Николая Рюмина связана в основном с Москвой. Он неоднократно играл в чемпионатах города, три раза становился чемпионом Москвы. Участник четырёх чемпионатов СССР. Один из сильнейших шахматистов СССР 30-х годов. По стилю игры был атакующим шахматистом, несколько его партий отмечены призами за красоту.

Заболев туберкулёзом, Рюмин после 1936 года сократил турнирные выступления, но занимался общественной деятельностью. Был ответственным секретарём Всесоюзной шахматной секции (1939—1941).

Среди воспитанников — чемпионка мира Елизавета Быкова.

Умер, находясь в эвакуации в Омске.

Основные спортивные результаты

Литература 
 
 Кан И. А. Шахматист Николай Рюмин. — М.: Физкультура и спорт, 1968. — 119 с.
 Юдович М. О друзьях-товарищах… // 64 — Шахматное обозрение. — 1983. — № 1. — С. 18—20.

Примечания

Ссылки 

Шахматисты СССР
Заслуженные мастера спорта СССР
Чемпионы Москвы по шахматам
Умершие от туберкулёза